Era fascista: computo degli anni dalla marcia su Roma
 Era fascista: periodo storico caratterizzato dalla dittatura fascista
 Era fascista: nome ufficiale della scultura marmorea di Arturo Dazzi, più nota come Bigio